Chlorophyllum — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1898 року.

Класифікація 
До роду Chlorophyllum відносять 27 видів:

Примітки

Джерела 
 Massee, G.E. 1898. Fungi exotici, I. Bulletin of Miscellaneous Informations of the Royal Botanical Gardens Kew. 1898:113-136 - P.136

Роди грибів
Печерицеві